Pyrgulopsis gibba är en snäckart som beskrevs av Robert Hershler 1995. Pyrgulopsis gibba ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
gibba